Cedar Flats steht für:

 Cedar Flats (Kentucky), Ort im Metcalfe County, Kentucky
 Cedar Flats (New York), Ort im Rockland County, New York